Norway es el nombre en idioma inglés de Noruega, y también puede referirse a:

Lugares 
Canadá
Norway House, Manitoba, Canadá. 
Aeropuerto de Norway House.

Estados Unidos
Norway (Carolina del Sur), pueblo en el condado de Orangeburg, estado de Carolina del Sur.
Norway (Indiana), lugar designado por el censo en el condado de White, estado de Indiana.
Norway (Iowa), ciudad en el condado de Benton, estado de Iowa.
Norway (Míchigan), ciudad en el condado de Dickinson, estado de Míchigan.
Norway (Maine), pueblo en el condado de Oxford, estado de Maine.
Norway (condado de Oxford, Maine), lugar designado por el censo en el condado de Oxford, estado de Maine.
Norway (Nueva York), pueblo en el condado de Herkimer, estado de Nueva York.
Norway (Wisconsin), pueblo en el condado de Racine, estado de Wisconsin.
Municipio de Norway (Dakota del Norte), en el condado de Traill.
Municipio de Norway Lake (Dakota del Norte), en el condado de Wells.
Municipio de West Norway (Dakota del Norte), en el condado de Wells.
Municipio de Norway (condado de Clay, Dakota del Sur) 
Municipio de Norway (condado de Lincoln, Dakota del Sur)
Municipio de Norway (condado de Roberts, Dakota del Sur)
Municipio de Norway (condado de Turner, Dakota del Sur)
Municipio de Norway (condado de Humboldt, Iowa)
Municipio de Norway (condado de Winnebago, Iowa)
Municipio de Norway (condado de Wright, Iowa)
Municipio de Norway (condado de Republic, Kansas) 
Municipio de Norway (Míchigan)
Municipio de Norway (condado de Fillmore, Minnesota) 
Municipio de Norway (condado de Kittson, Minnesota)
Municipio de Norway Lake (condado de Kandiyohi, Minnesota)

Otros usos 
OMV Peugeot Norway, equipo privado de rally.
SS Norway, nombre del transatlántico francés  luego de adquirido por la naviera Norwegian Cruise Line (NCL), en 1979.